Панама е разделена на десет провинции () и три области на коренното население на ниво провинции ({lang|es|comarcas indígenas}}, често съкратено на comarcas).

Освен това има две области на коренното население в рамките на провинциите, които се считат за еквивалентни на община (corregimiento).

Провинции

Области на коренното население

На ниво провинции

На ниво общини

Източници 

Административни подразделения на страните от първо ниво
Административно деление на Панама